Freedom kan syfta på:

Musik

Album 
 Freedom (Akon album) – Akons tredje soloalbum från 2008
 Freedom (Kenny Burrell-album) – ett musikalbum från 1963 av Kenny Burrell
 Freedom (Dragon Ash-album) – ett musikalbum från 2009 av Dragon Ash
 Freedom (Sheena Easton-album) – ett musikalbum från 1997 av Sheena Easton
 Freedom (Santana-album) – ett musikalbum från 1987 av Santana
 Freedom (Michael W. Smith-album) – ett musikalbum från 2000 av Michael W. Smith
 Freedom (musikalbum) – en musikalbum av Neil Young, utgivet 1989

Sånger
 Freedom (låt) – en låt framförd av Faith Kakembo i Melodifestivalen 2022

Geografi

USA
 Freedom, Kalifornien
 Freedom, New Hampshire
 Freedom, New York
 Freedom, Pennsylvania
 Freedom, Idaho och Wyoming
 Freedom, Indiana
 Freedom, Kentucky
 Freedom, Maine
 Freedom, Michigan
 Freedom, Oklahoma
 Freedom, Utah
 Freedom, Forest County, Wisconsin
 Freedom, Outagamie County, Wisconsin
 Freedom, Sauk County, Wisconsin

Annat
Freedom (TV-kanal) TV-kanal i Ukraina

Se även
Frihet (olika betydelser)